Алексе́й Аста́хов: Астахов, Алексей Аникеевич (в монашестве Амвросий; 1860—1937) — архимандрит, причислен к лику святых как преподобномученик.
 Астахов, Алексей Матвеевич (1904—1984) — российский металлург, директор Таганрогского металлургического завода.